Paranoid (álbum) - de Black Sabbath
Paranoid (canção) - do álbum homônimo
Ou ainda:
Paranoid (canção de Jonas Brothers)
Paranoid (canção de Kanye West)
Paranoid (filme) - de 2000, estrelado por Jessica Alba

Outros
Paranoid Park, filme de 2007, estrelado por Gabe Nevins;
Paranoid Android, canção da banda de rock alternativo Radiohead.

Desambiguação